Ci-après la liste des stations du métro de Dubaï aux Émirats arabes unis.

Ligne rouge

Ligne verte 

Métro de Dubaï
Dubaï